Blastocladiomycota är en division av svampar.

Källor

Bildgalleri 

Svampar
Blastocladiomycota